Пала́уский язык (также язык палау или белау) — один из двух официальных языков (наряду с английским) в тихоокеанском островном государстве Палау. Относится к австронезийским языкам, и наряду с языком чаморро относится к западной малайско-полинезийской группе; все прочие языки региона относят либо к микронезийской, либо к самоанской подгруппам восточной малайско-полинезийской группы.

Письменность 
Со времён японского управления островами для записи языка палау использовалась японская фонетическая письменность кана (катакана и хирагана). С приходом американской администрации была введена письменность на латинской основе.

Образцы фраз

Примечания

Литература 

 Сичинава Д. В. Палау // Большая российская энциклопедия, том 25. ― М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 2014. (П — Пертурбационная функция)
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
  .
 .
 .

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Австронезийские языки
Языки Палау